

Persone 
 George Rung – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Marion Rung – cantante finlandese

Altro 
 Nguoi rung – uomini selvaggi simili allo Yeti e a Bigfoot
 Phanom Rung – complesso di templi Khmer in Thailandia